Marlene steht für:
 Marlene (Vorname), weiblicher Vorname
 (1010) Marlene, Asteroid des Hauptgürtels
 Marlene (1984), deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 1984
 Marlene (2000), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2000
 Marlene (2010), Publikumspreis für Kleinkünstler, der seit 2010 verliehen wird
 Marlene (Max Ernst), Gemälde von Max Ernst (1940/41)
 Figur aus der Zeichentrickserie Die Pinguine aus Madagascar

Siehe auch:
 Marlen
 Marleen